Onisaburo Deguchi (, Deguchi Onisaburō), cujo nome dado ao nascer era , foi um religioso japonês. Cofundador da Oomoto. Nasceu em 1871, em Anao, próximo a Kameoka, província de Quioto.

Casou-se com Sumiko Deguchi , filha de Nao Deguchi, entrando para família Deguchi.

Como grande médium clarividente, recebeu as revelações de Deus e estabeleceu a base da doutrina. Organizou o movimento oomotano. É reverenciado com o nome de “Santo Mestre”, em japonês Seishi (聖師).

São abundantes suas obras de pintura, caligrafia, cerâmica, construção de jardins e arquitetura. Autor dos Contos do Mundo Espiritual (81 volumes), Obras de Onisaburo (oito volumes), Poemas (principalmente tanka, em 10 volumes) etc.

Introduziu o Esperanto na Oomoto em 1923. Em 1925 fundou a organização Universala Homana Asocio – Associação Universal de Amor e Fraternidade.

Por duas vezes sofreu severa perseguição policial por ordem do governo japonês; principalmente por ocasião do Segundo Caso Oomoto (iniciado em 1935), esteve preso durante sete anos. Após esses fatos, reorganizou o movimento.

Faleceu em 1948.

Ligações externas

Site da Oomoto da América do Sul

Site da Oomoto do Japão (em inglês)

Religiosos do Japão
Pessoas do período Meiji
Pessoas do período Taisho
Pessoas do período Showa
Esperantistas do Japão